Hydrocotyle pleiantha är en flockblommig växtart som beskrevs av Vincenzo de Cesati. Hydrocotyle pleiantha ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
pleiantha